Выстрел (фильм):
 «Выстрел» — несохранившаяся экранизация одноимённой повести А. С. Пушкина Георгия Азагарова и Вячеслава Висковского (СССР, 1918).
  — фильм Ренато Кастеллани по одноимённой повести А. С. Пушкина (Италия, 1941).
 «Выстрел» — фильм-драма Ежи Антчака по одноимённой повести Пушкина (Польша, 1965). В советском прокате — «Несостоявшаяся дуэль».
 «Выстрел» — фильм-драма Наума Трахтенберга по одноимённой повести Пушкина (СССР, 1966).
 «Выстрел» — независимая драма Джереми Кагана (США, 2017).